Список Федеральных канцлеров Австрии начинается с первого канцлера Реннера и включает 28 канцлеров. Полномочия канцлера определены в статье 69 федеральной Конституции Австрии, они определены законами 1918/1919 и 1945 годов Федеральной конституции Австрии.

Канцлер утверждается и снимается с должности: Национальным советом Австрии до 1929 года, а с 1930 года Федеральным президентом Австрии. Канцлер осуществляет свои обязанности схожие с должностью премьер-министра в других странах. Работа правительства контролируется австрийским парламентом и общественностью. Возглавляя правящую партию, канцлер является одним из самых авторитетных политиков в стране. Также он руководит работой здания правительства Австрии.

Карл Реннер был первым канцлером в Первой и Второй Австрийской республике.

Список канцлеров 

 CS — Христианско-социальная партия ()
 SDAPÖ — Социал-демократическая рабочая партия Австрии ()
 VF — Отечественный фронт ()
 NSDAP — Национал-социалистическая немецкая рабочая партия ()
 SPÖ — Социал-демократическая партия Австрии ()
 ÖVP — Австрийская народная партия ()
 KPÖ — Коммунистическая партия Австрии ()
 BZÖ — Альянс за будущее Австрии ()
 FPÖ — Австрийская партия свободы ()

Примечания

Ссылки 

 Official website of the Austrian Chancellery
 List of Chancellors since 1945 on the Chancellery website

Австрия
Списки:Австрия